Wembley es un barrio de Londres, situado al noroeste de la ciudad, en el municipio de Brent. Con su nombre se han denominado varios elementos del barrio:
 el antiguo estadio de Wembley (1923), estadio multipropósito principalmente utilizado para la práctica del fútbol;
 el actual estadio de Wembley (2007), estadio local de la selección de fútbol de Inglaterra, construido sobre el mismo emplazamiento del anterior;
 el Wembley Arena, un auditorio dedicado principalmente a la celebración de conciertos;
 el Wembley Championship (1934-1990), un torneo de tenis celebrado intermitentemente;
 la Copa Wembley (2009), un torneo amistoso de fútbol; y
 la Estación Central de Wembley, una estación de cercanías en la que también para el metro.

Y, también:
 la localidad de Wembley (Alberta), en la provincia de Alberta (Canadá); y
 el suburbio de Wembley (Perth), en la ciudad de Perth (Australia Occidental).